Ruda kan syfta på:

 Ruda (efternamn)– svenskt efternamn och personer med namnet
Ruda (fisk) – fiskart
Ruda glasbruk – svenskt glasbruk i drift 1920–19972
Ruda radio –  svensk kustradiostation  för radiokommunikation med ubåtar

Geografi

Italien 

 Ruda, Friuli-Venezia Giulia, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine,

Kroatien 

 Otočić Ruda, ö, Dubrovnik-Neretvas län, 
 Ruda (samhälle), Dalmatien,

Polen 

 Ruda Śląska, Schlesiens vojvodskap,

Sverige 

 Ruda (tätort), Högsby kommun, Kalmar län,

Tjeckien 

 Ruda (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Ruda (ort i Tjeckien, Vysočina),

Se även 
Rudan

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar